Rådhuset kan syfta på:

Rådhuset (tunnelbanestation) – tunnelbanestation på Kungsholmen i Stockholm, nära Stockholms rådhus
Rådhus – en byggnad som inrymde en (svensk) stads tingsrätt (rådhusrätt)
Rådhusrätt –  kallades i Sverige och Finland tidigare underrätten i allmänna mål i städer

Se även
Rådstuga